Braque steht für: 

 die französische Bezeichnung für Jagdhund (syn. Bracke)
 kurzhaarige Vorstehhunde (Braque) und daher mehrere Hunderassen

Braque ist der Familienname folgender Personen: 

 Georges Braque (1882–1963), französischer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Brack (Begriffsklärung)
 Brak (Begriffsklärung)
 Brac